Al Hudaydah (stad)
 Al Hudaydah (gouvernement)